Гралла () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лайбниц. . Официальный код — 61012.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хьюберт Искер (СДПА) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 13 мест.
 АНП занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии